Boma (enclos) signifie enclos dans de nombreuses langues bantoues ; utilisé au sens de « fort » ou « fortin » il désigne des implantations devenues des villes et devient le nom de diverses localités dont :
 Boma, ville et port de la République démocratique du Congo ;
 Boma, ville du Soudan du Sud dans l'État de Jonglei
 Boma, peuple de la République démocratique du Congo ;
 Boma, langue de la République démocratique du Congo ;
 BOMA, Building Owners and Managers Association (association internationale de propriétaires et gestionnaires d'immeubles) ;